Nabucodonosor I rei de la dinastia de Pashi o Isin al final del segle XII aC (vers 1124-1103 aC).
 Nabucodonosor II, rei de la dinastia caldea de Dakkuri des de vers el 605 al 562 aC
 Nabucodonosor III, rei rebel (Nidintu-Bel) el 522 aC 
 Nabucodonosor IV, rei rebel (Arakha) 521 aC